Копа Америка 2015 е 44-тото издание на футболния турнир Копа Америка. Провежда се в Чили между 11 юни и 4 юли 2015 г. Турнирът е организиран от футболната асоциация на Южна Америка – КОНМЕБОЛ. Участват всички 10 отбора от тази конфедерация – , , , , , , , ,  (шампион от предишното издание) и , а бройката до 12 е попълнена от два поканени гостуващи отбора – традиционният гост  и , и двата от зона КОНКАКАФ. Домакините от Чили за първи път в историята печелят титлата (след четири загубени финала), след като побеждават Аржентина с 4:1 след изпълнения на дузпи.

Домакин 
Първоначално по силата на ротационния азбучен принцип за домакин е определена Бразилия. Заради организацията на няколко големи спортни турнира в рамките на няколко години – Купата на конфедерациите през 2013 г., Световното първенство по футбол през 2014 г. и Летните олимпийски игри 2016 г. – през 2012 г. Бразилия и Чили се договарят да разменят домакинствата си и така Бразилия ще организира турнира през 2019 г. Няколко години преди това като възможен домакин се обсъжда и Мексико – постоянният гост на турнира, който по принцип не участва в ротацията.

Стадиони и градове домакини 
Мачовете от турнира се провеждат на девет стадиона в осем града – Антофагаста, Валпараисо, Виня дел Мар, Консепсион, Ла Серена, Ранкагуа, Сантяго (два стадиона) и Темуко. Първият мач и финалът се провеждат на националния стадион „Хулио Мартинес Праданос“.

Стадиони

Отбори 

По традиция единият от поканените отбори е Мексико. Вторият първоначално е , но японската федерация се отказва от участие, за да не се натоварват допълнително японските играчи, които играят в европейски отбори и официална покана е изпратена на . Китайците приемат поканата в началото на 2014 г., но след тегленето на жребия за квалификациите за Световното първенство през 2018 г. се оказва, че датите се застъпват и също отказва участие, а тяхното място е заето от Ямайка. По този начин Ямайка става шестият гостуващ отбор в историята на турнира.

Формат 
12-те отбора са разделени по равен брой в три групи, в които играят по веднъж всеки срещу всеки. Първите два отбора от всяка група и двата с най-добри показатели от завършилите на трето място продължават във фазата на директните елиминации. В тази фаза, с изключение на финала, при равенство в редовното време се преминава директно към изпълнение на дузпи, а на финала първо се играят продължения.

Жребий 
Жребият се тегли на 24 ноември 2014 г. във Виня дел Мар. Отборите са разпределени в четири урни, като поставени в първата са домакините от Чили, Аржентина и Бразилия. Останалите отбори са разпределени на базата на ранглистата на ФИФА към 23 октомври 2014 г.

Състави 

Всеки отбор се състои от 23-ма футболисти, трима от които вратари. Крайният срок за заявяване на тимовия списък е 1 юни 2015 г., като промени заради сериозно контузени футболисти могат да бъдат направени и след този срок най-късно до 24 часа преди първия мач на съответния отбор.

Краткият срок между финала на Шампионска лига на 6 юни и откриването на турнира на 11 юни поражда опасения, че финалистите в клубния турнир ще бъдат принудени да не използват своите южноамерикански звезди, тъй като според разпоредбите на ФИФА всички футболисти трябва да са на разположение на националните си отбори две седмици преди началото на даден турнир. В крайна сметка няколко месеца преди началото на Копа Америка УЕФА и КОНМЕБОЛ се договарят въпросните играчи да се присъединят към националните си отбори след финала на Шампионската лига.

Съдии 
Списъкът със съдиите на турнира съдържа 39 арбитри, 14 от които главни – трима от Чили, по един от останалите държави от КОНМЕБОЛ и двама от зона КОНКАКАФ.

Маркетинг

Лого, талисман, официална топка и официална песен 

Логото на Копа Америка 2015 е дело на португалската дизайнерска агенция Брандия Сентрал, автор и на логата на Евро 2012 и Евро 2016. Символиката на логото е разяснено на сайта на агенцията: то представлява футболна топка с дизайн, наподобяващ украсата на култрун – вид церемониален барабан, който е централният музикален инструмент на местното коренно население мапуче. В центъра на топката е изобразена бяла петолъчка, заимствана от чилийското знаме, на фона на синьо-червена звезда с осем лъча, която от своя страна освен стар държавен символ, символизира и осемте градове домакини на турнира. От четирите страни на осмолъчата звезда са изобразени стилизирани фигури, които символизират някои от чилийските ценности – по посока на часовниковата стрелка: футболист, който изпълнява задна ножица (на испански чилена) – символ на триумфа, радващ се запалянко – символ на празненствата, сърце – символ на страстта и двама футболисти в спор за топката – символ на преодоляването на трудности.

Талисманът на турнира е андска лисица, наречена Синча. Името е комбинация от соро (лисица) и хинча (фен) и е предпочетено в рамките на публично гласуване с 47,1% пред другите две предложения – Анди (27,2%) и Кул (25,7%).

Топката, с която се играят мачовете, е производство на Найк и се нарича Качаня, което на местен диалект означава успешен финт или дрибъл. Основният ѝ цвят е бял, като има и сини и червени шарки. Освен чилийското знаме, цветовете символизилат съответно Андите, чилийското небе и чилийския народ.

Официалната песен на турнира се нарича Al Sur del Mundo (В южната част на света) и се изпълнява от чилийската група Ноче де Брухас.

Спонсори 
Спонсорите на турнира са разделени на няколко групи. Платинени спонсори са банка Сантандер, Мастъркард и Киа. Златен спонсор е телекомуникационната компания Кларо, а сребърни – DHL, Келогс и Кока Кола. Официални доставчици са авиокомпаниите LAN и TAM, както и Канон. Локален спонсор е енергийната компания Агреко, а отговорна за статистиките, свързани с мачовете и турнира е Опта.

Телевизионни права 
Въпреки че фигурира в програмната схема на БНТ, нито една българска телевизия не купува правата за турнира. За разлика от България, мачовете могат да се гледат на живо по телевизията в над 70 държави – дванадесетте участници в турнира; Босна и Херцеговина, Великобритания, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Косово, Република Македония, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия; Коста Рика, Хондурас и други държави от Латинска Америка; Канада, САЩ; страните от Арабския свят, Израел; Виетнам, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Малайзия, Сингапур, Тайван, Тайланд, Филипини, Япония. Пряко излъчване има и в специален канал в сайта на Ютюб (недостъпен в някои държави) и Xbox Live.

Откриване 

Церемонията по откриването на турнира се провежда преди първия мач между домакините и Боливия. Тя трае 20 минути и включва светлинни ефекти, фойерверки и друга пиротехника, танци и музика.

Групова фаза 
Във всяка група се играе на принципа всеки срещу всеки; така се изиграват общо по шест мача на група. Критериите за класиране са:
 Точков актив
 Голова разлика
 Отбелязани голове
 Резултат в директния мач (само ако два отбора имат равни предходни показатели)
 Изпълнение на дузпи (само ако равенството в предходните показатели е между два отбора, току-що изиграли помежду си последния си мач в групата)
 Жребий от Организационния комитет на КОНМЕБОЛ

Всички часове са в местно време, (UTC-3).

Група A

Група Б

Група В

Сравнение на третите отбори

Елиминационна фаза 

<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за третото място

Финал

Крайно класиране

Награди и отличия

За целия турнир 
 Голмайстор
  Паоло Гереро
  Едуардо Варгас
 Най-добър футболист
 няма
 Най-добър млад футболист (до 23 г.)
  Хейсон Мурийо
 Най-добър вратар
  Клаудио Браво
 Награда за феърплей
  

Бележки:
  – Според някои източници Лионел Меси е спечелил наградата за най-добър футболист на турнира, но е отказал да я приеме и затова призът остава овакантен.

Идеален отбор

Играч на мача 

Бележки:
  – За играч на мача е избран Лионел Меси, но той отказва да приеме отличието.

Статистика

Голмайстори 
4 гола

  Паоло Гереро
  Едуардо Варгас

3 гола

  Серхио Агуеро
  Лукас Бариос
  Артуро Видал

2 гола

  Анхел Ди Мария
  Гонсало Игуаин
  Марсело Мартинс Морено

  Енер Валенсия
  Мийер Боланьос
  Висенте Матиас Вуосо

  Раул Хименес
  Чарлес Арангуис

1 гол

  Лионел Меси
  Маркос Рохо
  Хавиер Пасторе
  Мартин Шмедберг-Даленсе
  Роналд Ралдес
  Дъглас Коща
  Неймар
  Роберто Фирмино

  Робиньо
  Тиаго Силва
  Мику
  Хосе Саломон Рондон
  Хейсон Мурийо
  Дерлис Гонсалес
  Едгар Бенитес
  Нелсон Валдес

  Андре Карийо
  Клаудио Писаро
  Кристиан Куева
  Кристиан Родригес
  Хосе Хименес
  Алексис Санчес
  Гари Медел
  Маурисио Исла

Автоголове
  Роналд Ралдес (в полза на  )
  Гари Медел (в полза на  )

Асистенции 
 3 асистенции
  Лионел Меси
  Хорхе Валдивия
 2 асистенции
  Анхел Ди Мария
  Адриан Алдрете
  Дани Алвеш
 1 асистенция
 27 играчи

Картони и наказания 
По време на турнира са показани 113 жълти (средно по 4,71 на мач) и 7 червени (0,25 на мач) картони. Най-много жълти картони са показани на играчи на Парагвай (14), а най-много червени – на играчи на Уругвай (2). Най-малко жълти картони в един мач получава Мексико – 4. Най-много картони са показани на мачовете Чили – Уругвай (6 жълти, 2 червени) и Аржентина – Колумбия (8 жълти). Сандро Ричи е съдията, показал най-много картони – 3 червени и 17 жълти.

Благотворителност 
Банко Сантандер, главен спонсор на турнира стартира кампанията „Голове за солидарност“, в рамките на която за всеки отбелязан гол на турнира ще дарява по два милиона песо (3200 долара) на ТЕЧО, неправителствена организация, която се бори с бедността в Латинска Америка.

По инициатива на папа Франциск Ватикана, УНИЦЕФ и КОНМЕБОЛ подписват споразумение, според което за всеки отбелязан гол и всяка спасена дузпа Ватикана дарява по 10 000 долара за образователни проекти в Южна Америка. Целта на споразумението, част от което е и УНИЦЕФ, е да бъде увеличен достъпът на млади хора в неравностойно положение до спорта, технологиите и изкуствата.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт